Houlgate est le nom ou une partie du nom de plusieurs lieux de Normandie. Ce nom se retrouve également en Angleterre, notamment près de York.

Il s'agit d'un terme vieux normand signifiant « chemin creux ». Il est issu de l'ancien scandinave holr « creux » et gata « voie » Il a son équivalent en Grande-Bretagne sous la forme Holgate et au Danemark sous la forme Hulgade. On le retrouve dans :
Houlgate, commune française du département du Calvados
Houlgate, lieu-dit à Querqueville commune de Cherbourg-en-Cotentin (Manche)
Rue Houlgate à Carentan (Manche)
Houlgate, lieu-dit à Grainville-sur-Odon (Calvados)
Rue Houlgate, lieu-dit à Gamaches-en-Vexin (Eure)
Les Houlgates, lieu-dit à Tilly-sur-Seulles (Calvados)
Houlgate village, près de York (Angleterre Yorkshire)

Variante orthographique 
Impasse Houlegate à Rouen (Seine-Maritime)
La Houlegate, lieu-dit à Biéville-Quétiéville (Calvados)
 Houlgatte, lieu-dit à Sassetot-le-Mauconduit (Seine-Maritime)

Patronyme 
Houlgate est également un patronyme normand, peu fréquent, localisé principalement en Basse-Normandie. Ses variantes, Houlgatte et Houllegatte, localisées principalement dans la Manche, sont plus courantes.

Ce patronyme se retrouve notamment cité dans le journal du Sire de Gouberville ( - Val de Saire - Manche).
Extraits du journal du Sire de Gouberville - 1553-1557 :
Le lundi XXVI (), Houlegalte et Guéret de Carneville, charpentier, vindrent céans por que je les examinasse ... 
Le lundi XXVI , je ne bougé de céans. Après desjeuner l'advocat du Roy s'en alla à Cherbourg. Thomas et Jacques dit Houlegatte et Jehan Auvry , filz Denys, vindrent céans pour besongner à fère une roe au moulin...

Enfin, ce patronyme, soit sous la forme Houlgate, soit sous celle Holgate, est également porté par plusieurs familles en Angleterre, et plus particulièrement dans le Yorkshire. Il est également présent aux États–Unis, et notamment en Californie où il est porté par des descendants de colons en provenance principalement du Yorkshire.

Environ 300 personnes portent aujourd'hui ce patronyme sous ces différentes formes en France, et sans doute autant en Angleterre et quelques dizaines aux États-Unis.
 Jean-Michel Houllegatte, ancien maire de Cherbourg-Octeville et sénateur de la Manche

Liens externes 

Patronyme normand